Castelões peut désigner :

Toponyme 
 au Portugal :
 homonymie stricte :
 Castelões, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Castelões, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Castelões, paroisse civile de la municipalité de Tondela, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Castelões, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 homonymie partielle :
 Castelões de Cepeda, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 São Pedro de Castelões, paroisse civile de la municipalité de Vale de Cambra, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.

Fromage 
 Le Castelões, fromage portugais au lait de vache.